A National Basketball Association 2010–2011-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 65. szezonja volt.

A győztes a Dallas Mavericks lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Miami Heat ellen. A Dallas története első NBA-győzelmét szerezte. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Derrick Rose, a döntő MVP-je a Mavericks játékosa, Dirk Nowitzki lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve.
A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Derrick Rose, Chicago Bulls
Az év újonca: Blake Griffin, Los Angeles Clippers
Legjobb védekező játékos: Dwight Howard, Orlando Magic
Legtöbbet fejlődött játékos: Kevin Love, Minnesota Timberwolves
Legjobb „hatodik” játékos: Lamar Odom, Los Angeles Lakers

All Star-mérkőzés

Források

További információk 

Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba